Die Diamond Nine / Poolcomps.com Czech Open 2007 waren das 83. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 22. bis 25. März 2007 in Liberec in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Pole Wojciech Trajdos, der den Russen Konstantin Stepanow im Finale mit 10:6 besiegte. Thomas Engert erreichte als bester Deutscher das Halbfinale, in dem er dem späteren Turniersieger mit 5:10 unterlag.

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Czech Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Czech Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

083
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in Tschechien
Sportveranstaltung in Liberec